Cristian Garín è stato l'ultimo vincitore del torneo nel 2019, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Estoril.

In finale Nikoloz Basilašvili ha sconfitto Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4, 7-6(5).

Teste di serie 

  Alexander Zverev ((quarti di finale)
  Casper Ruud (semifinale)
  Aslan Karacev (ritirato)
  Filip Krajinović (quarti di finale)

  Nikoloz Basilašvili (campione) 
  Dušan Lajović (primo turno) 
  Jan-Lennard Struff (finale) 
  John Millman (quarti di finale)

Wildcard 

  Yannick Hanfmann (secondo turno, ritirato)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

  Maximilian Marterer (primo turno)

Qualificati 

  Il'ja Ivaška (semifinale)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)

  Mackenzie McDonald (secondo turno) 
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Lucky Loser 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Norbert Gombos (quarti di finale)

  Andrej Martin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2021